Cette page présente les meilleures performances des skieurs et skieuses français dans les épreuves des Championnats du monde de ski alpin depuis leur création en 1931.

De 1931 à 1939, ces championnats sont organisés chaque année. À partir de 1948, ils sont organisés tous les 2 ans, mais de 1948 à 1982 ce sont les Jeux olympiques qui décernent officiellement les titres de champions du monde pour les années olympiques (donc pour un championnat sur deux). Pendant ces années, l'épreuve de combiné disputée pendant les Jeux ne décerne pas de titre olympique, mais un titre de Champion du monde. À partir de 1985, les championnats du monde sont disputés toutes les années impaires.

Les représentants français ont ainsi remporté :

 25 titres pour les hommes ;
 21 titres pour les dames.

Classement de chaque discipline 
Les tableaux qui suivent listent les skieurs et skieuses français ayant terminé au moins une fois dans les dix premiers d'une des disciplines des championnats du monde.

Descente

Hommes

Dames

Super G 
Cette compétition est organisée depuis 1987.

Hommes

Dames

Slalom géant

Hommes

Dames

Slalom

Hommes

Dames

Combiné

Hommes

Dames

Parallèle 
La première édition est disputée en 2020.

Hommes

Dames

Synthèse des titres remportés

Hommes 

Seul Jean-Claude Killy a remporté un titre dans l'ensemble des disciplines de son époque (descente, slalom géant, slalom et combiné).

Dames 

Seule Marielle Goitschel a remporté un titre dans l'ensemble des disciplines de son époque (descente, slalom géant, slalom et combiné).

Notes et références

Articles connexes 
 Championnats du monde de ski alpin
 Meilleures performances françaises en Coupe du monde de ski alpin
 Meilleures performances françaises en ski alpin aux Jeux olympiques

Championnats du monde de ski alpin